Игна́тий Иоахи́мович Гриневи́цкий (; 17 июня 1856, фольварк Басин, Минская губерния — , Санкт-Петербург) —  белорусский революционер, член подпольной революционно-террористической организации «Народная воля», один из первомартовцев. Наиболее известен как непосредственный убийца императора Александра II.

Биография 
Игнат (Игнатий Иоахимович) Гриневицкий родился в фольварке Басин Свислочской волости Бобруйского уезда Минской губернии (в настоящее время Кличевский район Могилёвской области Белоруссии) в дворянской семье родового герба Пржегоня.

Учился в реальной гимназии в Белостоке.

Современники описывали его как: шатена невысокого роста, с небольшой растительностью на лице, немного картавившего, с некоторой наклонностью к юмору. «Круглоголовый, кудрявый, с высоким лбом мыслителя, Игнатий был добродушен, сдержан, не склонен к конфликтам».

В 1875 году он поступил в Петербургский технологический институт, где принимал участие в студенческом революционном движении. В 1879 году вступил в народнический кружок и, пройдя безуспешный путь «хождения в народ», вошёл в «Народную волю», где имел подпольные клички «Михаил Иванович» и «Котик». Распространял нелегальную литературу, затем работал в нелегальной типографии, занимался пропагандой среди рабочих.

1 (13 марта) 1881 участвовал в убийстве царя Александра II. Именно он бросил бомбу, взорвавшую его вместе с царём. При взрыве получил тяжёлые ранения. Скончался около 10 часов вечера в день покушения в придворном Конюшенном госпитале, перед смертью ответив на вопрос об имени и звании «не знаю».

Мне не придётся участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но считаю, что своей смертью сделаю всё, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может.

После смерти тело Гриневицкого долгое время не было опознано; в тексте приговора по делу первомартовцев он фигурирует как «умерший 1 марта человек, проживавший под ложным именем Ельникова». Одно время его отождествляли с Николаем Тютчевым, в действительности находившимся на момент убийства Александра II в Сибири.

Адрес в Санкт-Петербурге 
Первая половина января — 1 марта 1881 года — доходный дом — Симбирская улица, 59 (ныне ул. Комсомола, д. 49).

Увековечивание 
Имя Гриневицкого с 1975 по 1998 годы носил мост в Ленинграде (ныне Ново-Конюшенный мост), находящийся поблизости от места, где был убит Александр II.

Упоминание в художественной литературе 
 Борис Акунин, Статский советник, М.,1999.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Народной Воли
 Игнатий Гриневицкий на сайте истории СНГ (домен закрыт)
 Rafał Górski. Polscy zamachowcy. Droga do wolności, Wyd. Egis, Kraków 2008, s. 85-109.
 Rafał Róg. Polscy królobójcy, Wyd. PWN, Warszawa – Kraków 1993, s. 167-170.
 Суд над цареубийцами. Дело 1-го марта 1881 года. Т. 1, 2. / Под ред. В. В. Разбегаева. — СПб.: Изд. им. Н. И. Новикова, 2014. — ISBN 978-5-87991-110-7 ; ISBN 978-5-87991-112-1

Народовольцы
Революционеры Польши
Революционеры Белоруссии
Революционеры Российской империи
Социалисты России
Цареубийцы
Убийцы Российской империи
Террористы-смертники
Преступники Санкт-Петербурга
Выпускники Белостокской гимназии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании